NGC 7559A
NGC 7559B